Miejscowości w USA:
 Oak Creek – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Routt
 Oak Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
 Oak Creek – w Arizonie

Gminy w USA:
 Oak Creek (ang. Oak Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Oak Creek (ang. Oak Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Oak Creek (ang. Oak Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau